Chuck Brown (1936-2012) – musicista statunitense
 Chuck Brown (1951-2003) – politico statunitense